Saint-Marcel se poate referi la:

 Saint-Marcel, comună în departamentul Ardennes, Franța
 Saint-Marcel, comună în departamentul Indre, Franța
 Saint-Marcel, comună în departamentul Eure, Franț
 Saint-Marcel, comună în departamentul Morbihan, Franța
 Saint-Marcel, comună în departamentul Saône-et-Loire, Franța
 Saint-Marcel, comună în departamentul Savoie, Franța
 Saint-Marcel, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia